Voyage entre deux mondes est la cinquantième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1990.

Univers

Synopsis

Personnages 
Les deux hommes que Renaud vilipende dans l'aventure en prétendant qu'ils sont tous deux mauvais pilotes sont Brill et Mercier. Ils sont inspirés de deux amis aviateurs de Seron, Denis Mercier et Gabriel Brill que l'auteur avait rencontrés à la Base aérienne 115 Orange-Caritat.

Historique 
Seron fait une erreur dans une des planches : Cédille, qui est dans le passé, empoigne Renaud et le fait cogner contre un mur alors que les contacts physiques sont impossibles entre les époques. L'auteur s'est rendu compte de cette erreur trop tard tandis que la planche était déjà chez le coloriste. Il fait organiser un concours dans le journal Spirou. Les lecteurs qui trouvent l'erreur gagnent un album dédicacé.

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1990
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1990